La Coupe COSAFA 2018 est la dix-huitième édition de cette compétition organisée par la COSAFA. 
Les matchs se déroulent à Polokwane, en Afrique du Sud.

Le Zimbabwe remporte la compétition, battant en finale la Zambie sur le score de 4-2 après prolongation.

Participants 
Pour cette dix-huitième édition, toutes les équipes de la COSAFA participent au tournoi, ce qui est une première depuis la création de la compétition.

Phase de qualification 
Les vainqueurs de chaque groupe se qualifient pour la phase finale. L'Afrique du Sud, le Lesotho , la Namibie, le Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe sont qualifiés directement pour les quarts de finale.

Groupe A

Groupe B

Phase finale 
En cas d'égalité à l'issue du temps réglementaire, on procède directement à la séance de tirs au but.

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel

2018
Football en mai 2018
Football en juin 2018
Sport en Afrique du Sud en 2018
Compétition de football en Afrique du Sud
Événement sportif international en Afrique du Sud